Cypros was de dochter van Phasaël (de zoon van Herodes de Grotes broer Phasaël) en Salampsio (de dochter van Herodes de Grote). Zij is vooral bekend geworden als de vrouw van Herodes Agrippa I.

Het huwelijk tussen Agrippa en Cypros vond plaats kort nadat Agrippa terugkeerde naar Idumea vanuit Rome, waar hij was opgegroeid. Agrippa bevond zich op dat moment in een redelijk uitzichtloze situatie, omdat hij in Rome heel zijn vermogen erdoor had gejaagd. Cypros wist echter Herodes Antipas ertoe te bewegen Agrippa te hulp te komen en hem aan te stellen over de stad Tiberias in Galilea. Cypros wist Antipas zover te krijgen via zijn vrouw Herodias, de zus van Agrippa.

Toen enige tijd later de relatie tussen Antipas en Agrippa bekoelde en Agrippa het plan opvatte terug te keren naar Rome, was het opnieuw Cypros die dit mogelijk maakte. Zij wist Alexander de Alabarch, een rijke en geziene persoon binnen de Joodse gemeenschap in Alexandrië, ertoe te bewegen Agrippa van een grote 'lening' te voorzien, die hem de mogelijkheden gaf in Rome een bestaan op te bouwen, passend bij zijn stand.

Agrippa en Cypros kregen vijf kinderen: Herodes Agrippa II, Drusus (hij overleed in zijn kinderjaren), Berenice, Mariamne (genoemd naar Agrippa's grootmoeder Mariamne en net als Drusus als kind overleden) en Drusilla (later de vrouw van Antonius Felix, procurator in Judea).

Agrippa en Cypros betaalden de 'lening' van Alexander de Alabarch terug door hun dochter Berenice ten huwelijk te geven aan Alexanders zoon Marcus Julius Alexander.

Stamboom 

Herodianen
Persoon in de 1e eeuw v.Chr.